Małgorzata Sadowska (aktorka)
 Małgorzata Sadowska (piłkarka ręczna)